Baureihe W steht für:

 Baureihe W, Busse von Yellow Coach, siehe Yellow Coach #Busse Baureihe W (1928–1935)
 W, Teil von Baureihenbezeichnungen bei Mercedes-Benz, siehe Mercedes-Benz-Pkw #Interne Bezeichnungen

Siehe auch:
 W-Klasse
 W-Serie